Dividida em várias etapas, a edição 1964 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 1ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1964 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1964
1964 no rugby